Le cappuccino est un café espresso sur lequel on dépose de la mousse de lait, généralement saupoudré de poudre de cacao.
 Un cappuccino est, pour les Italiens,  un moine de l'ordre des capucins.
 Cappuccino est un framework web s'appuyant sur le JavaScript pour créer des applications web.
 Cappuccino est un manga de Wataru Yoshizumi sorti dans le Shueisha Ribon en 2008.
 Elizabeth Cappuccino (née en 1994), actrice américaine.